Delegatura RP w Ałdanie, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) – polski urząd konsularny w Ałdanie działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w latach 1941-1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należała Jakucka Autonomiczna SRR.

Delegaci 
 1942 - Antoni Pająk, delegat 
 1942 - H. Jarnaczek, kier. delegatury

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Okulańskiej 17.

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Ałdan (miasto)
Ałdan
Stosunki polsko-rosyjskie